TTFB peut se référer à 
 au code OACI de  l'aérodrome de Basse-Terre – Baillif
 au conceptinformatique de Time to first byte

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports